

Stignano – comune della provincia di Reggio Calabria
 Stignano – località (non frazione) di Buggiano in provincia di Pistoia
 Stignano – frazione di San Marco in Lamis in provincia di Foggia. Vi si trova il Santuario di Santa Maria di Stignano
 Valle di Stignano – vallata del Gargano

Stignano – l'unica frazione di Pola